El término castillo de la Peña puede referirse a:

 Castillo de la Peña (Calatayud)
 Castillo de la Peña (Martos)
 Castillo de Peña
 Castillo de la Peña del Moro
 Castillo de la Peña de Ayllón
 Castillo de la Peña Felizana
 Castillo de la Peña de Misdía
 Castillo de la Peña de San Miguel